Hadrosauridae (också kända som "anknäbbsdinosaurier", på grund av munnens form) var en stor familj med växtätande dinosaurier som levde under mellersta till yngre Kritaperioden. De tros ha härstammat från iguanodonterna från yngre jura/äldre krita och hade ungefär samma kroppsbyggnad. Hadrosaurierna är kända från rika utbud av olika fossil, och har hittats i Europa, Asien, Nordamerika, Sydamerika och Antarktis.

Beskrivning
Hadrosauriderna utmärktes av sin platta näbb, liknande den hos en anka. Längre bak i munnen satt stora uppsättningar med hundratals små tänder som användes till att effektivt tugga och mala födan. Många Hadrosaurider är också kända för att de hade olika benkammar eller horn på huvudet. Det har diskuterats forskare emellan huruvida Hadrosauriderna rörde sig på alla fyra eller gick på bakbenen.<ref name="Galton_1970">Galton P.M (1979), "The posture of hadrosaurian dinosaurs",Journal of Paleontology, 44(3): sid. 464-473.</ref> Det är dock möjligt att de kunde växla mellan fyrfotagång och att stå på bakbenen, till skillnad från till exempel sauropoderna, som var utpräglade fyrfotadjur. Detta möjliggjordes för hadrosaurierna därför att de hade inälvorna mellan bakbenen i stället för mellan fram- och bakbenen, som sauropoderna. Hadrosauriderna hade också långa, kraftiga svansar som kan ha fäst stora muskler, och fungerat som vapen mot fiender.

Hadrosauriderna var ganska stora djur. Kroppslängder på 9 meter eller mer var inte ovanligt, och vissa släkten, såsom den asiatiska Shantungosaurus, kunde bli cirka 15 meter. 

Livscykel.

Det rika utbudet av olika fossil efter olika Hadrosaurider har givit forskarna inblickar i ontogenin och fortplantningsprocessen hos dessa djur.

Hadrosauriderna växte mycket fort, och tros också ha blivit könsmogna vid relativt tidig ålder, speciellt jämfört med de stora köttätarna som var samtida med Hadrosauriderna, såsom Tyrannosaurider. En studie av Cooper och Horner på skelett hos släktet Hypacrosaurus visar att Hadrosauriderna växte och blev könsmogen mycket fortare än samtida predatorer. Hypacrosaurus tros också ha blivit könsmogen innan den var fullvuxen; detta gjorde det möjligt för dem att hinna föröka sig. Detta har betraktats som ett exempel på R-K-selektion, vilket innebär att organismer reproducerar sig snabbt för att hålla populationen i takt med hög dödlighet.

Taxonomi
Hadrosauriderna delas in i två underfamiljer. Dessa är lambeosaurinerna (Lambeosaurinae), som var mindre klumpiga och hade stora kammar eller rör på huvudet, och hadrosaurinerna (Hadrosaurinae), vilka var stora och saknade kammar och rör på huvudet.

 Släkten 
Familj Hadrosauridae
†TelmatosaurusUnderfamilj Hadrosaurinae
†Anazasiasaurus†Anatotitan†Aralosaurus†Arstanosaurus†Brachylophosaurus†Cedrorestes†Chassternbergia†Cionodon†Claorhynchus†Diclonius?
†Edmontosaurus†Equijubus†Gilmoreosaurus?
†Gryposaurus†Hadrosaurus†Hironosaurus†Kerberosaurus†Kritosaurus†Koutaliasaurus†Lophorthothon†Maiasaura†Mandschurosaurus†Microhadrosaurus†Naashoibitosaurus†Prosaurolophus†Saurolophus†Secernosaurus†Shantungosaurus†Tanius?†TrachodonLambeosaurinae
†Amurosaurus†Bactrosaurus†Barspolida†Charonosaurus†Corythosaurus†Hipponosaurus†Hypactrosaurus†Jaxartosaurus†Lambeosaurus†Nanningosaurus†Nipponosaurus†Olorotitan†Othuielosaurus†Parasaurolophus†Tsintaosaurus†VelafronsReferenser

Galton P.M,"The posture of hadrosaurian dinosaurs",Journal of Paleontology, 44:3, sid. 464-473, Maj 1970.
Sepkoski J.J JR, Carrano M.T & Janis C (1999), "Hadrosaurs as ungulate parallels: Lost lifestyles and deficient data", Acta Palaeontologica Polonica 44(3): sid. 237-261.
Priet-Márquez A, "Global phylogeny of Hadrosauridae (Dinosauria: Ornithopoda) using parsimony and Bayesian methods", Zoological Journal of the Linnean Society (2010) 159: 2, sid. 435-502.
Gates T.A & Lund E.K, "A historical and biogeographical examination of Hadrosaurian dinosaurs", 2006.

Externa länkar
Rapport om fossiliserat maginnehåll från Brachylophosaurus.

 
Dinosauriefamiljer